Мемориал Гашимова 2018 года () — пятый международный шахматный турнир памяти азербайджанского гроссмейстера Вугара Гашимова, проходивший в Шамкире с 18 по 28 апреля.

Победителем турнира стал норвежский гроссмейстер и действующий чемпион мира Магнус Карлсен, набравший 6 очков из 9-ти.

Регламент 
Турнир проводился по круговой системе в 9 туров.

 Категория: 21-я (средний рейтинг: 2768);
 Место проведения: Шамкир, Азербайджан, «Центр Гейдара Алиева» (пр-т Гейдара Алиева, 5);
 Дата проведения: 18—28 апреля 2018 года;
 Контроль времени: 120 минут на 40 ходов, затем 60 минут на следующие 20 ходов, после чего 15 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход, начиная с 61-го;
 Софийские правила: Соперники не могут предлагать ничью до 40-го хода;
 Дресс-код: Костюм с галстуком.
Критерии распределения мест при равенстве очков (за исключением 1-го места)
 Количество побед;
 Личная встреча;
 Коэффициент Бергера.

При дележе 1-го места несколькими участниками двое лучших по дополнительным показателям шахматистов играют тай-брейк: две партии с контролем времени 10 минут на партию с добавлением 5 секунд на ход, затем (по необходимости) две партии с контролем времени 3 минуты на партию с добавлением 2 секунд на ход, и наконец — армагеддон (контроль времени: 6 минут белым и 5 минут чёрным без добавления).

Расписание 
 Церемония открытия: 18 апреля в 18:30 (UTC+4);
 Игровые дни: 19—23, 25—28 апреля; начало туров — в 15:00 (UTC+4), последний тур — в 14:00 (UTC+4);
 Выходной день: 24 апреля;
 Церемония закрытия: 28 апреля.

Участники турнира 

Примечание: рейтинги даны на апрель 2018 года

Призовой фонд 
Общий призовой фонд составил 100 000 Евро.

Движение по турам 
Жеребьёвка турнира была проведена 18 апреля 2018 года после церемонии открытия.

Турнирная таблица 

Примечание: цвет ячейки таблицы означает цвет фигур участника в конкретной партии:
     — белые,
     — чёрные.

Репортажи

Примечания

Ссылки 

 Официальная страница
 Положение о проведении турнира
 Партии турнира на сайте chessgames.com
 Партии турнира в формате PGN

 Страница турнира на сайте chesspro.ru
 Страница турнира на сайте chessdom.ru
 Страница турнира на сайте Федерации шахмат Азербайджана
 Страница турнира на сайте The Week in Chess

Мемориал Гашимова
2018 год в шахматах
Апрель 2018 года
Спорт в Азербайджане в 2018 году